«Оркестранты» () — пьеса американского драматурга Марта Кроули.

«Оркестранты» также может означать:
 «Оркестранты» — фильм 1970 года режиссёра Уильяма Фридкина, являющийся экранизацией одноимённый пьесы
 «Оркестранты» — предстоящий фильм 2020 года режиссёра Джо Мантелло, являющийся экранизацией одноимённый пьесы
 «The Boys in the Band» — эпизод мультсериала «Гриффины»
 «The Boys in the Band» — эпизод телесериала «Шаг за шагом»
 «The Boys in the Band» — песня группы Mountain с альбома Climbing! (1970)
 «Boys in the Band» — альбом 1980 года музыканта Лонг Джона Болдри
 «The Boys in the Band» — песня 2019 года группы New Kids on the Block
 «Оркестранты» — одно из прозвищ ЧВК «Вагнер».

См. также 
 «Парни в песке» () — американский гомосексуальный порнографический фильм 1971 года
 «Парни в банке» () — статья 1972 года, вдохновившая фильм «Собачий полдень»
 «Парни в баре» () — эпизод телесериала «Весёлая компания»
 «Парни из Бразилии» ()